Horenice ist:
der Name einer bis 1955 selbstständigen Gemeinde in der Slowakei, heute ein Teil von Lednické Rovne
der nicht korrekt geschriebene Name der tschechischen Gemeinde Hořenice
der nicht korrekt wiedergegebene Name Hořenice des Ortsteiles von Chbany